Till Tyska mästare i fotboll, ty. Deutscher Fußball-Meister, utses sedan 1964 vinnaren i Tysklands högsta fotbollsserie, Bundesliga. Innan Bundesliga infördes säsongen 1963-1964 utsågs mästaren genom ett turneringsspel mellan vinnarna av de olika regionala fotbollsligorna i Tyskland. Det första tyska mästerskapet vanns av VfB Leipzig 1903. 

Bundesligamästare är alltså inte nödvändigtvis samma sak som tysk mästare, d.v.s. tyska mästare före 1964 är inte vinnare av Bundesliga.

Historia

1903-1944
Det första mästerskapet vanns av VfB Leipzig 1903. Under första världskriget ställdes mästerskapet in. Under 1920-talet exploderade intresset för fotboll i Tyskland och mästerskapsfinalerna. Dominerade klubbar var SpVgg Fürth, 1. FC Nürnberg och Hertha Berlin. 

Under 1930-talet dominerade Schalke 04 mästerskapet med spelare som Fritz Szepan och Ernst Kuzorra.

Under kriget fortsatte mästerskapet att spelas fram till 1944.

1946-1963
Efter kriget startades regionala högstaligor i Västtyskland och mästerskapet avgjorde återigen via ett mästerskapsslutspel med gruppindelning och/eller utslagsmatcher. De första tyska mästarna efter kriget blev 1. FC Nürnberg. Försök att även få med mästaren ur DDR-Oberliga i östzonen (DDR) i mästerskapet misslyckades. 

Under 1950-talet återupptogs frågan om att ha en enda högstadivision för att utse den tyska mästaren.

Bundesliga (sedan 1963)
Läs mer under Fußball-Bundesliga

Mästare Bundesliga

Mästare 1903 till 1963

Se även
DFB-pokal
Tyska ligacupen i fotboll
Fußball-Bundesliga

Fotboll i Tyskland